Dugommier peut désigner :
 le général Jacques François Dugommier (1738-1794).

Odonymes 
 
 Boulevard Dugommier à Marseille.
 Boulevard Dugommier à Antibes.

Divers 
 La station de métro Dugommier de la ligne 6 du métro de Paris nommée en relation avec la rue.